Tschernjawskyj ist der Familienname von:

 Iwan Tschernjawskyj (1930–2001), sowjetisch-ukrainischer Langstreckenläufer 
 Mykola Tschernjawskyj (1868–1938), ukrainischer Schriftsteller
 Serhij Tschernjawskyj (* 1976), ukrainischer Radsportler